«Бесстрашная гиена» (, ) — один из фильмов, созданных Джеки Чаном, который является и сценаристом, и режиссёром (первая режиссёрская работа), и играет главную роль, и выполняет массу боевых трюков.

Сюжет 
Чань Пханфэй из школы боевых искусств «Инъи» спланировал восстание против династии Цин, но информация об этом всплыла на поверхность. Генерал Ям Тхиньфа и его помощники, «три меченосца», были отправлены убить Пханфэя и всех других последователей «Инъи». Вместе со своим внуком Хинлуном Пханфэй укрылся в деревне и начал вести жизнь мелкого торговца. Между тем Единорог, последователь «Инъи» и друг Пханфэя, избежал столкновения с генералом и отправился на поиски друга.

Хинлун с детства изучал боевые искусства под руководством своего деда, но получил запрет на демонстрацию своих умений посторонним во избежание подозрений со стороны генерала и его людей. Однако молодой и импульсивный парень потерял контроль, когда столкнулся с деревенскими задирами — Большим Медведем, Каменным яйцом и Железной Головой. Победа юноши над соперниками принесла ему славу, и Сэк Фу, учитель троицы, предложил Хинлуну должность инструктора по боевым искусствам в своей школе. Количество новобранцев увеличилось многократно, и восторженный Фу, желая показать несокрушимость своей школы, предложил денежное вознаграждение новому инструктору за победу над каждым, кто бросит вызов школе.

Пханфэй, узнав о новой работе внука, отправился в школу Фу. По стечению обстоятельств Единорог прибыл туда в то же время, но не успел поприветствовать старого друга, как Тхиньфа и его помощники нагрянули в школу, а затем напали на Пханфэя в его же доме. Осознавая, что никто не сможет одолеть генерала, Единорог удержал Хинлуна от участия в схватке и с горечью наблюдал за расправой. Хинлун вместе со старым другом деда отступили в горы, где в дальнейшем парень посвятил своё время изучению кунг-фу, и даже потерял голос из-за этого.

Однажды Хинлун, прогуливаясь с новым учителем за вином, случайно увидел убийц своего деда. В очередной раз юноша не смог себя сдержать и полез в драку с генералом, понимая при этом, что не сравнится с соперником. В итоге молодой человек был избит, но был спасён усилиями Единорога. Обиженный Хинлун медленно выздоравливал, и Единорог начал обучать парня. Таким образом, юноша начал познавать «эмоциональное кунг-фу», мастерство школы «Инъи».

Как-то раз, вернувшись утром с очередной тренировки домой, молодой боец не нашёл своего учителя. Хинлун побежал к Бамбуковому ручью, застав Единорога в драке с тремя помощниками генерала. Сразившись с неприятелями, парню удалось спасти старика от смерти. В смертельной схватке с генералом Ямом Хинлун использовал «эмоциональное кунг-фу» и осуществил свою месть.

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Goodyear Movie Company
 Продюсер: Сюй Лихуа
 Режиссёр и сценарист: Джеки Чан
 Ассистент режиссёра: Сюй Сюэлян
 Постановка боевых сцен: Джеки Чан
 Монтажёр: Винсент Лён
 Оператор: Чэнь Жуншу
 Композитор:

Кассовые сборы 
Во время кинотеатрального проката в Гонконге с 17 февраля по 7 марта 1979 года фильм собрал 5 445 535,50 гонконгских долларов, заняв тем самым первое место по сборам среди фильмов гонконгского производства за тот год.

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на YouTube
   
 «Бесстрашная гиена» на сайте Hong Kong Cinemagic

Фильмы Китая 1979 года
Кинокомедии 1979 года
Кинокомедии Гонконга
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы Джеки Чана
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на кантонском языке
Бесстрашная гиена
Фильмы Гонконга 1979 года